Sezon Serie A1 będzie rozgrywany na przełomie 2015 i 2016 roku. Będzie to 82. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Włoch w hokeju na lodzie. W rozgrywkach weźmie udział 8 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Asiago Hockey. Nowym mistrzem został zespół Ritten Sport zdobywając drugi tytuł mistrza Włoch w historii.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się we 19 września 2015, a zakończył się 27 lutego 2016 roku. Uczestniczyło w nim 8 drużyn. Ta część sezonu decydowała jedynie o rozstawieniu w fazie play-off, gdyż wszystkie zespoły wystartowały w rozgrywkach posezonowych. 

Tabela

Legenda:       = zwycięzca sezonu zasadniczego

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Serie A1 w sezonie 2015/2016 składała się z trzech rund. Uczestniczyły w niej wszystkie drużyny sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce (1-4), miała przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym mistrz sezonu zasadniczego mógł być gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw wg schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie we Włoszech
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 we Włoszech
2016 we Włoszech